Het ATP-toernooi van Estoril 2017 (met de officiële naam The Millennium Estoril Open) werd gespeeld van 1 tot en met 7 mei 2017. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Clube de Ténis do Estoril in de Portugese stad Estoril.

Het toernooi van 2017 trok een recordaantal van 41.695 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Estoril
2017